Manuel II – patriarcha Konstantynopola 1244–1255
 Manuel II Paleolog – cesarz bizantyjski 1391–1425
 Manuel II – król Portugalii 1908–1910